ReText — спеціалізований редактор для мов розмітки Markdown та ReStructuredText. ReText може бути використаний як для професіональної верстки документів, так і як проста заміна традиційним офісним пакетам.

Основные функції 
 Повна підтримка мов розмітки Markdown та ReST, а також розширеної Markdown.
 Підтримка вкладок та двухпанельного редагування («Live Preview»).
 Експорт у формати HTML, PDF та ODT.
 Вбудований генератор вебсторінок.
 Загрузка файлів в Google Docs.
 Автоматичне збереження файлів.
 Підтримка  CSS-стилів.
 Підсвітка синтаксису.
 Бистра вставка тегів и символів HTML.

Текстові редактори
Вільне програмне забезпечення